«Bailando» — песня испанского певца Энрике Иглесиаса из его десятого студийного альбома Sex + Love (2014).

Песня также вышла отдельным синглом. (Это был шестой сингл из этого альбома.)

Видеоклип 
Видеоклип к испанской версии песни был снят в Доминиканской Республике. Режиссёр — кубинский продюсер Алехандро Перес.

Девушка в главной роли — Ана Карла Суарес. Танцоры из гаванской танцевальной труппы  Ballet Lizt Alfonso.

Приём публики 
Как пишет сайт Songfacts, песня «Bailando» побила рекорд по продолжительности непрерывного пребывания на 1 месте чарта Hot Latin Songs американского журнала «Билборд». До неё рекорд принадлежал песне «La Tortura» в исполнении Шакиры, которая поднялась на 1 место в июне 2005 года и провела там 25 недель подряд.

В главном (всежанровом) чарте Hot 100 того же «Билборда» песня достигла 12 места.

Список композиций 

CD single — Netherlands
 «Bailando»  — 4:02

CD single — English version without rap
 «Bailando»  — 4:02

Digital download
 «Bailando»  — 4:02
 «Bailando»  — 4:03

Digital download — Brazil version
 «Bailando»  — 4:03

Digital download — Portugal version
 «Bailando»  — 4:03

Digital download — Remixes
 «Bailando»  — 4:20
 «Bailando»  — 3:52
 «Bailando»  — 3:57
 «Bailando»  — 3:31
 «Bailando»  — 4:05
 «Bailando»  — 5:22
 «Bailando»  — 5:08
 «Bailando»  — 6:00

Digital download — Remixes
 «Bailando»  — 4:20
 «Bailando»  — 3:52
 «Bailando»  — 3:57
 «Bailando»  — 3:31
 «Bailando»  — 4:05
 «Bailando»  — 5:22
 «Bailando»  — 5:08
 «Bailando»  — 3:33
 «Bailando»  — 3:12
 «Bailando»  — 3:33
 «Bailando»  — 4:03
 «Bailando»  — 4:02

Награды

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

История релиза

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 2014 года
Песни Энрике Иглесиаса
Песни Шона Пола
Песни 2014 года
Синглы Universal Republic Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Испании
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Latin Songs
Песни о танце